Kokalari ist der Familienname folgender Personen:

 Arba Kokalari (* 1986), schwedische Politikerin, MdEP
 Musine Kokalari (1917–1983), albanische Schriftstellerin